Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Thierry Tulasne 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Henri Leconte (campione)
 Thierry Tulasne (finale)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Fernando Luna (quarti di finale)

 Pablo Arraya (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1986